Hatamura bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Saitama: Hata (Saitama) (heute: Kumagaya)
 ein Lehen: Hatamura (Han)